Jean Roche peut désigner :
 Jean Roche, comédien français spécialisé dans le doublage ;
 Jean Roche (1901-1992), chimiste français et académicien, professeur de médecine, recteur de l'académie de Paris ;
 Jean Roche (1913-2008), préhistorien ;
 Jean Roche (1946-2017), folkloriste français.